Ingendaay ist der Familienname folgender Personen:

Marcus Ingendaay (* 1958), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
Paul Ingendaay (* 1961), deutscher Literaturkritiker und Journalist
Werner Ingendaay (1923–2008), deutscher Architekt und Professor